La bataille de Marïnka peut désigner :
 Bataille de Marïnka (2015)
 Bataille de Marïnka (2022-2023).